Шульгинов — фамилия; имеет женскую форму Шульгинова. Известные носители:

 Шульгинов, Александр Валерьевич (род. 1998) — российский шорт-трекист.
 Шульгинов, Николай Григорьевич (род. 1951) — российский энергетик, Генеральный директор ПАО «РусГидро».

См. также 
 Шульгин